Талалаев — русская фамилия, имеет женскую форму Талалаева.

Известные носители 
 
 Талалаев, Андрей Викторович (род. 1972) — российский футболист и тренер.
 Талалаев, Василий Иванович (1918—1945) — снайпер, Герой Советского Союза.
 Талалаев, Владимир Тимофеевич (1886—1947) — русский советский патологоанатом.
 Талалаев, Николай Александрович (1930—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также